

Geografia

Francia 
 Guglia Rossa – montagna delle Alpi del Moncenisio nelle Alpi Cozie (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

Italia 
 Forcella Rossa – passo della Val Brembana, nella provincia di Bergamo (Lombardia)
 Lago della Rossa – lago delle Valli di Lanzo, nella provincia di Torino (Piemonte)
 Rossa – comune nella provincia di Vercelli (Piemonte)
 Valle Rossa – valle laterale della Val Seriana, nella provincia di Bergamo (Lombardia)

Svizzera 
 Cima Rossa – montagna delle Alpi dell'Adula nelle Alpi Lepontine (Canton Grigioni e Cantone Ticino)
 Rossa – comune nella regione Moesa (Canton Grigioni)

Persone 
 Diarmaid Ó Donnabháin Rossa (1831-1915) – attivista e politico irlandese
 Guido Rossa (1934-1979) – operaio e sindacalista italiano
 Andrea Della Rossa (1961-2011) – scrittore, poeta e saggista italiano
 Sabina Rossa (1962) – politica italiana
 Maria Rita Rossa (1966) – politica italiana
 Roman Rossa (1972) – attore e doppiatore tedesco
 Rossa (1978) – cantante indonesiana
 Bruno Rossa (1984) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Rosario Esposito La Rossa (1988) – scrittore italiano

Altro 
 Rossa – nome proprio di persona italiano femminile

Pagine correlate 
 Isola Rossa
 La rossa
 Rosso (disambigua)
 Rossi